ISO 3166-2:BO — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Боливии. Стандарт охватывает 9 департаментов Боливии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Боливии - BO и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный однобуквенный код в образован созвучно: названию, аббревиатуре названия департамента. Геокоды департаментов Боливии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BO, присвоенного Боливии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Боливии 
Геокоды 9 департаментов административно-территориального деления Боливии

Геокоды пограничных Боливии государств 
 Бразилия — ISO 3166-2:BR (на севере и северо-востоке),
 Парагвай — ISO 3166-2:PY (на юго-востоке),
 Аргентина — ISO 3166-2:AR (на юге),
 Перу — ISO 3166-2:PE (на юго-западе и западе),
 Чили — ISO 3166-2:CL (на юго-западе и западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Боливии

Ссылки 
 
 Геокоды Боливии 

2:BO
 
Списки:Боливия